Die Schlankbeutelratten (Marmosops) sind eine Gattung aus der Familie der Beutelratten (Didelphidae). Sie sind in Amerika beheimatet, ihr Verbreitungsgebiet reicht von Panama bis ins mittlere Südamerika.

Allgemeines 
Schlankbeutelratten sind mausähnliche Beuteltiere, die allerdings keinen Beutel besitzen. Ihr Fell ist an der Oberseite grau oder braun gefärbt, die Unterseite ist heller, oft weißlich. Wie alle kleineren Beutelratten haben sie große Augen, eine spitze Schnauze und große Ohren. Diese Tiere erreichen eine Kopfrumpflänge von 9 bis 16 Zentimetern und eine Schwanzlänge von 11 bis 22 Zentimetern.

Lebensraum der Schlankbeutelratten sind vorwiegend Wälder, manchmal kommen sie auch auf Plantagen vor. Es sind nachtaktive Einzelgänger, die meistens in den Bäumen leben, manchmal aber auch auf den Boden kommen. Tagsüber schlafen sie in Nestern aus Blättern und Zweigen oder verwenden leere Vogelnester. Sie sind Allesfresser, die in erster Linie Insekten und Früchte zu sich nehmen. Manchmal verzehren sie auch kleine Wirbeltiere und Vogeleier.

Da die Weibchen keinen Beutel haben, schleppen sie die Jungtiere in den ersten Lebensmonaten an ihrem Körper hängend mit sich herum. Wie bei allen Beutelratten ist die Tragzeit kurz (rund 14 Tage), die Wurfgröße hoch (6 bis 7) und die Lebenserwartung gering.

Schlankbeutelratten werden vom Menschen nicht direkt verfolgt, leiden aber am Verlust des Lebensraumes durch Waldrodungen.

Systematik 
Vor 1989 wurden die Schlankbeutelratten in die Gattung der Zwergbeutelratten (Marmosa) eingeordnet. Die beiden Gattungen unterscheiden sich jedoch in Details des Schädelbaus und durch eine Drüse am Kehlkopf, die bei den Männchen der Schlankbeutelratten im Gegensatz zu den Zwergbeutelratten fehlt.

Zur Gattung Marmosops gehören über 20 Arten:
 Untergattung Marmosops
 Marmosops caucae kommt in den nördlichen Anden vor.
 Creightons Schlankbeutelratte (Marmosops creightoni) ist nur aus der Umgebung des bolivianischen Regierungssitzes La Paz bekannt.
 Die Graue Schlankbeutelratte (Marmosops incanus) kommt im östlichen und südöstlichen Brasilien vor.
 Die Weißbauch-Schlankbeutelratte (Marmosops noctivagus) ist im westlichen Amazonasbecken beheimatet.
 Die Brillen-Schlankbeutelratte (Marmosops ocellatus) kommt in Bolivien und dem brasilianischen Mato Grosso vor.
 Die Brasilien-Schlankbeutelratte (Marmosops paulensis) lebt nah der Küste im südöstlichen Brasilien.
 Marmosops soinii kommt in Peru vor.

 Untergattung Sciophanes
 Bishops Schlankbeutelratte (Marmosops bishopi) kommt im südwestlichen Amazonasbecken vor.
 Marmosops carri kommt auf Trinidad, Tobago und im Küstengebirge des nördlichen Venezuela vor.
 Marmosops chucha lebt in Kolumbien westlich des Rio Magdalena.
 Die Dunkle Schlankbeutelratte (Marmosops fuscatus) lebt im nördlichen Venezuela.
 Handleys Schlankbeutelratte (Marmosops handleyi) kommt nur in sehr kleinen Waldfragmenten im kolumbianischen Departamento de Antioquia vor. Die IUCN listet die Art als vom Aussterben bedroht.
 Die Panama-Schlankbeutelratte (Marmosops invictus) ist in Panama endemisch.
 Die Junin-Schlankbeutelratte (Marmosops juninensis) ist nur aus einem kleinen Gebiet in der peruanischen Region Junín bekannt.
 Marmosops magdalenae lebt in Kolumbien östlich des Rio Magdalena.
 Marmosops marina kommt im Amazonasbecken südlich des Amazonas und des Rio Madeira vor.
 Marmosops ojastii kommt im nördlichen und westlichen Venezuela vor.
 Die Pantepui-Schlankbeutelratte (Marmosops pakaraimae) lebt in einem kleinen Gebiet im Südosten von Venezuela und im westlichen Guayana.
 Die Zierliche Schlankbeutelratte (Marmosops parvidens) ist in einem großen Teil des nördlichen Südamerika beheimatet.
 Pinheiros Schlankbeutelratte (Marmosops pinheiroi) kommt im nordöstlichen Südamerika vor.
 Marmosops woodalli lebt südlich der Amazonasmündung und östlich des Rio Xingu

Im Beuteltierband des Handbook of the Mammals of the World werden zwei weitere Arten genannt, die Neblina-Schlankbeutelratte (M. neblina Gardner, 1990) aus dem westlichen Amazonasbecken und Tschudis Schlankbeutelratte (M. impavidus Tschudi, 1845) aus dem nordwestlichen Südamerika. Erstere ist möglicherweise ein Synonym von Marmosops caucae und die Bezeichnung Marmosops impavidus wurde in der Vergangenheit für zwei verschiedene Arten genutzt und da ein Typusexemplar nicht auffindbar ist gilt die Art gegenwärtig als Nomen dubium.

Die verwandtschaftlichen Beziehungen eines großen Teils der Arten der Schlankbeutelratten untereinander verdeutlicht das folgende Kladogramm:

Das Kladogramm zeigt das es in der Untergattung Marmosops drei bisher nicht beschriebene Arten (Marmosops ‘Condor A’, Marmosops ‘Condor B’ und Marmosops ‘Juruá’) gibt. Diese drei Arten kommen alle in Peru, am Ostabhang der Anden, sowie im östlich davon gelegenen peruanischen Teil des Amazonasregenwaldes und Marmosops ‘Juruá’ auch im angrenzenden westlichen Brasilien und im nördlichen Bolivien vor.

Anmerkung

Literatur 
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999 ISBN 0-8018-5789-9

Einzelnachweise

Weblinks 

Beutelratten